Церковь Рождества Богородицы (Богородице-Рождественский храм) — приходской храм Рогачёвского благочиния РПЦ в деревне Говейново Дмитровского района Московской области.

История 
Впервые церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Говейново Повельского стана упоминается в 1542 году. Село принадлежало Николо-Пешношскому монастырю. Первоначальная церковь не сохранилась.

Кирпичный Богородице-Рождественский храм был построен в 1790 году. В церкви был ещё Никольский придел.

В 1953 году здание церкви и трапезной были разобраны, осталась лишь одна колокольня.

Трехъярусное здание колокольни выполнено в классическом стиле, внутри расположены цилиндрические помещения. Сверху на барабане с яйцевидным куполом стоит шпиль с крестом.

В 2000 году здание колокольни было отреставрировано. В 2012 году рядом было поставлено новое деревянное здание храма.

Настоятели 
 протоиерей Александр Юзапольский

Примечания

Литература 
 Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1 — М.: Стройиздат, 1999.

Ссылки 
 Богородицерождественский храм д. Говейново
 Московская область, Говейново. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Говейново
Говейново